4 miejscowości w Polsce: 
 Komaszyce – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Komaszyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów
 Stare Komaszyce – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole
 Nowe Komaszyce – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole